Gogglebox – versione italiana del programma
Gogglebox – versione britannica del programma
Gogglebox Australia – versione australiana del programma
Gogglebox Ireland – versione irlandese del programma
Gogglebox. Przed telewizorem – versione polacca del programma